Il doppio del torneo di tennis ATP Barcellona 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Mike Estep e Ion Țiriac 6-4, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Barcellona 1973